Марј има више значења:

 Марј (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марј (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику